A eleição presidencial brasileira de 1994 foi a vigésima quinta eleição presidencial e a décima sétima direta. No Rio Grande do Norte, Fernando Henrique Cardoso foi o mais votado no estado, emplacando uma votação expressiva. Luiz Inácio Lula da Silva ganhou somente no munícipio de Janduís.

Resultado para presidente 
Conforme o TSE,foram computados 1.254.124 votos, sendo 171.304 votos em branco e 139.187 votos em nulo, sendo este o resultado no estado:

Eleição presidencial no Brasil em 1994